Strájov (Страхов) es un apellido masculino de origen ruso, que en femenino corresponde a Strájova (Страхова). Este apellido puede referirse a las siguientes personas:
 Alekséi Strájov (n.1975), jugador ucraniano de hockey sobre hielo.
 Daniil Strájov (n.1976), actor ruso.
 Guennadi Strájov (n.1944), luchador profesional ruso.
 Irina Strájova (n.1959), corredora olímpica rusa.
 Nikolái Strájov (1828-1896), filósofo, publicista y crítico literario ruso.
 Román Strájov (n.1995), futbolista mediocentro ruso.
 Valeria Strájova (n.1995), tenista ucraniana.
 Viacheslav Strájov (n.1950), buceador ruso.